Le Grand prix d'escrime de Berne 2019 est la  de ce tournoi de coupe du monde, à l'épée masculine individuelle et par équipes. Il a eu lieu du 22 au .

Première épreuve de la saison de coupe du monde à l'épée messieurs, elle est remportée par l'Ukrainien Ihor Reizlin, qui signe sa première victoire en carrière. Le vainqueur sortant de la coupe du monde et tenant du titre, Kazuyasu Minobe, est éliminé dès le premier tour et rétrograde au troisième rang du classement mondial. Au terme du tournoi, Andrea Santarelli devient  mondial pour la première fois de sa carrière.

Comme en individuel, les tenants du titre, la Russie, échouent à une décevante  place dans l'épreuve par équipes. À l'inverse, la France améliore son résultat de l'année précédente en remportant le tournoi face à l'équipe d'Italie, après avoir été pourtant menés de neuf touches en milieu de rencontre. Grâce à cette victoire, l'équipe de France remonte au premier rang du classement mondial.

Épreuve individuelle

Épreuve par équipes

Notes et références

Lien externe 
  Résultats sur le site officiel

Compétition d'escrime en Suisse
Événement sportif à Berne
Escrime en 2019
Sport en Suisse en 2019
Sport en novembre 2019